Příjmení Goldman nese více různých osobností:

 Emma Goldmanová (1869–1940) – americká anarchistka židovského původu
 Jean-Jacques Goldman (* 1951) – francouzský zpěvák, kytarista a hudební skladatel
 James Goldman (1927–1998) – americký prozaik, dramatik a scenárista
 Jane Goldmanová (* 1970) – anglická scenáristka, spisovatelka a producentka
 Micha Goldman (* 1948) – izraelský politik
 William Goldman (1931–2018) – americký spisovatel a scenárista

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení